A edição de 1986/1987 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos holandeses do Ajax Amsterdam que, na final, derrotou os alemães-orientais do 1. FC Lokomotive Leipzig por 1-0. 

Este foi o primeiro troféu internacional conquistado por Johann Cruyff, como treinador.

O representante português, o SL Benfica, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos franceses do Girondins de Bordeaux.

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Real Zaragoza venceu a eliminatória no desempate por penáltis  por 4-3

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais 

11. FC Lokomotive Leipzig venceu a eliminatória no desempate por penáltis  por 6-5

Final 

1986 no futebol
1987 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças